

Literatuur en lectuur
 Saturday Night (Susan Orlean) (1990), boek van Susan Orlean
 Saturday Night (Canadees magazine), een Canadees magazine
 Saturday Night Magazine (Amerikaans magazine), een Amerikaans lifestylemagazine
 Ireland's Saturday Night, een Ierse sportkrant

Film, televisie en theater 
Film
 Saturday Night (1922), een Amerikaanse film van Cecil B. DeMille
 Saturday Night (1950), een Spaanse film van Rafael Gil
 Saturday Night (1957), een Joegoslavische film van  Vladimir Pogačić
 Saturday Night (1975), een Amerikaanse film van James Benning
 Saturday Night Fever (film), een Amerikaanse muziekfilm
 Saturday Night (2000), een Australische film van Alison Whyte
 Saturday Night (2006), een Pakistaanse film
 Saturday Night (2010), een Amerikaanse documentaire over Saturday Night Live

Televisie
 Saturday Night Live, een Amerikaans televisieprogramma sinds 1975
 Saturday Night Fever (album) (1977), soundtrack van de gelijknamige film

Theater
 Saturday Night (musical) (1955), een theatermusical van Stephen Sondheim
 Saturday Night Fever (musical) (1998), een Britse musical

Muziek
 Saturday night (Herman Brood) (1978), een nummer van Herman Brood
 Saturday Night (Whigfield)
 Saturday nights (Patricia Paay) (1981), een nummer van Patricia Paay
 Someday I'll Be Saturday Night (1995), een nummer van Bon Jovi
 Saturday Night Wrist (2006) een muziekalbum van Deftones